Годфруа Курт (; 11 мая 1847 — 4 января 1916) — бельгийский .

Его важнейшие труды: «Les origines de la ville de Liège» (Люттих, 1882); «Les origines de la civilisation moderne» (4 изд., П., 1898); «Histoire poétique des Mérovingiens» (П., 1893); «Sainte Clotilde» (1897); «Les études franques» (П, 1900); «Clovis» (П., 1901); «Saint Boniface» (1902). Основательно раскритиковал с позиций источниковедения историко-мифологические труды льежского хрониста XIV века Жана д’Утремёза.

Примечания

Сочинения 
 Kurth Godefroid. Étude critique sur Jean d'Outremeuse // Mémoires de la Classe des lettres et sciences morales et politiques et la Classe des beaux-arts de l'Académie royale de Belgique. Collection in-8o. — 2e série. — Volume VII. — Bruxelles, 1910. — 105 p.

Литература